John Howell est un nom pouvant désigner:

Sports
 (né en 1936), athlète de saut en longueur britannique
 (1955-2006), bobeur britannique
 (né en 1978), joueur américain de football américain
 (1915-1946), joueur américain de football américain

Autres
 (1788-1863), inventeur écossais
 (c. 1809-1874), pionnier néo-zélandais
 (1819-1892), officier de marine américain
 (1840-1918), amiral américain
 (1855-1928), figure publique gallois du Ceredigion
 (1857-1937), ingénieur électrique américain
John Thomas Howell (1903-1994), botaniste et taxonomiste américain
 (1922-2016), intellectuel américain
 (1933-1988), activiste des droits civiques américain
 (1941-1997), libraire et bibliographe américain
John Howell (né en 1955), homme politique conservateur britannique
, officier d'artillerie américain

Voir aussi
, compagnie d'ingénierie britannique
John Mead Howells (1868-1959), architecte américain

Howell, John